Groppenbach ist ein Gewässername:

 Groppenbach (Emscher), rechter Zufluss der Emscher bei Ickern, Stadt Castrop-Rauxel, Kreis Recklinghausen, Nordrhein-Westfalen
 Groppenbach (Rot), rechter Zufluss der Rot (Murg) beim ehemaligen Kloster St. Urban, Gemeinde Pfaffnau, Wahlkreis Willisau, Kanton Luzern
 Groppenbach, alter Name des Gruppenbach (Schozach) und seines Anliegerortes Untergruppenbach im Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg 

Siehe auch:

 Gruppenbach